Појам Немања Јаничић се може односити на:
 Немања Јаничић (фудбалер), босанскохерцеговачки фудбалер
 Немања Јаничић (глумац), српски глумац